Aleksandr Andriejewicz Biessmiertnych (ros. Александр Андреевич Бессмертных, ur. 15 września 1986 w Bierezowskim) – rosyjski biegacz narciarski, wicemistrz olimpijski i dwukrotny medalista mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Aleksandr Biessmiertnych pojawił się 22 listopada 2007 roku, kiedy zajął 27. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną w zawodach Pucharu Kontynentalnego w rosyjskiej miejscowości Werszyna Tea. W styczniu 2009 roku brał udział w mistrzostwach świata młodzieżowców w Praz de Lys – Sommand, gdzie zdobył dwa medale. Najpierw był trzeci w biegu łączonym na 30 km - wyprzedzili go jedynie Francuz Maurice Manificat oraz Kazach Aleksiej Połtoranin. Dwa dni później był drugi za Siergiejem Czeriepanowem z Kazachstanu w biegu na 15 km stylem dowolnym. W Pucharze Świata zadebiutował 8 marca 2009 roku w Lahti, zajmując 29. pozycję na dystansie 15 km stylem dowolnym. Był to jego jedyny start w tej edycji PŚ i ostatecznie w sezonie 2008/2009 zajął 178. miejsce w klasyfikacji generalnej. W sezonie 2010/2011 wziął udział w piątej edycji Tour de Ski, którą ukończył na 25. pozycji. Taki sam wynik osiągnął również w szóstej edycji tych zawodów, a w Tour de Ski 2012/2013 był dwudziesty. Pierwsze podium Pucharu Świata wywalczył 19 stycznia 2013 roku, kiedy zajął drugie miejsce na dystansie 15 km klasykiem, przegrywając tylko z Połtoraninem. W tym samym roku brał także udział w mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie na dystansie 50 km techniką klasyczną zajął 23. miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Rosyjscy sportowcy ukarani za doping
Urodzeni w 1986